Mezilesí est un toponyme qui peut désigner :

Mezilesí, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Mezilesí, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie